Чотиризіркове звання звання будь-якого офіцера, яке описано кодом НАТО OF-9. Чотиризіркові офіцери зазвичай є найстаршими командирами збройних сил, мають звання (повний) адмірал, (повний) генерал або головний маршал авіації. Таке позначення також використовують у деяких збройних силах країн, які не є членами НАТО.

Австралія 

У збройних силах Австралії до чотиризіркового звання відносять:
 Адмірал (Королівський австралійський військово-морський флот)
 Генерал (Австралійська армія)
 Головний маршал повітряних сил (Повітряні сили Австралії)
Чотиризіркове звання в Австралії зарезервовано за начальником сил оборони, найвища посада у мирний час.

Під час військових конфліктів, найвищими званнями є п'ятизіркові: адмірал флоту, фельдмаршал та маршал Королівських австралійських повітряних сил.

Бразилія 

 General de exército (Сухопутні війська Бразилії)
 Almirante de esquadra (Військово-морські сили Бразилії)
 Tenente brigadeiro (Повітряні сили Бразилії)
Чотиризіркове звання у Бразилії є найвищім у військовій кар'єрі. Офіцери на цій посаді є вищими командирами. Командири армії, флоту та авіації також є чотиризірковими генералами, але мають переваги відносно інших військових у такому ж званні.

Канада 
 Адмірал/amiral (Збройні сили Канади, офіцери мають право носити уніформу рівноцінну чотиризірковому званню)
 Генерал/général (Збройні сили Канади, офіцери мають право носити уніформу рівноцінну чотиризірковому званню)
Найвищим званням у збройних силах Канади є генерал/адмірал, що визначено Законом про національну оборону. Зазвичай, лише один офіцер, начальник штаба оборони, має звання повного адмірала або генерала. Проте, влада може призначити додаткових офіцерів на цю посаду у особливих випадках таких як посада голови Військового комітету НАТО. Зазвичай це колишні начальники штаба оборони направлені у НАТО.

Королева Канади, Єлизавета II, є головнокомандувачем Канадськими Збройними Силами. Проте, обов'язки і звання головнокомандувача займає генерал-губернатор Канади. Міністр національної оборони не має звання, тому що не є військовим. Принц Філіп має звання почесного адмірала Королівських канадських ВМС з 2011.

До уніфікації в 1968, звання головного маршала авіації (maréchal en chef de l'air) було чотиризірковим званням у Королівських канадських ВПС.

Німеччина 
У сучасних німецьких збройних силах чотиризіркове звання (OF-9) відповідає званням:
 Генерал
 Адмірал
Не варто плутати зі званням Generaloberst, яке існувало у Вермахті до 1945, або Armeegeneral, яке використовували у національній народній армії НДР 1990.

Індія 
 Генерал (Збройні сили Індії)
 Головний маршал авіації (Повітряні сили Індії)
 Адмірал (ВМС Індії)
 Начальник розвідувального управління (Розвідувальне управління)

Пакистан 
 Голова Об'єднаного комітету начальників штабів
 Генерал (Збройні сили Пакистану)
 Головний маршал авіації (ВПС Пакистану)
 Адмірал (ВМС Пакистану)

Філіппіни 
 Адмірал (ВМС Філіппін)
 Генерал (Збройні сили Філіппін)
 Генерал (ВПС Філіппін)
 Адмірал (Берегова охорона Філіппін)
 Комісар (Бюро іміграції)
 Головний начальник поліції (Національна поліція Філіппін)

Велика Британія 
 Адмірал (Військово-морські сили Великої Британії)
 Генерал (Британська армія та Королівська морська піхота Великої Британії)
 Головний маршал повітряних сил (Повітряні сили Великої Британії)

США 
 Адмірал (ВМС США, берегова охорона, НОКУОАП та ОКОЗ)
 Генерал (Армія США, ВПС та морська піхота)

Країни колишнього СРСР та Росія 

 Генерал армії (піхота та морська піхота Червоної армії, російської армії та ВПС)
 Головний маршал та маршал (Радянські ВПС та інші підрозділи Червоної армії)
 Адмірал флоту (Радянський та російський флоти)
Генерал армії має чотири зірки на погоні, маршал та адмірал флоту мають одну велику зірку на погоні, а головний маршал має таку саму велику зірку з лавровим вінком, дуже схожа на сучасну відзнаку генералів російської армії.

Після реформування російські збройні сили відмовилися від звань маршала та головного маршала

Див. також 
 Звання та відзнаки НАТО
 Генералітет
 П'ятизіркове звання
 Тризіркове звання

Виноски

Примітки 

Військові звання